„Глава, пълна с мед“ може да се отнася за:

 „Глава, пълна с мед (филм, 2014)“ – немски драматичен филм
 „Глава, пълна с мед (филм, 2018)“ – американски римейк